Die Tuvalu A-Division 2020 war die zwanzigste Spielzeit der höchsten tuvaluischen Spielklasse im Männerfußball. Alle Spiele fanden im einzigen Stadion Tuvalus statt.

Titelverteidiger war der Nauti FC, der auch in diesem Jahr die Meisterschaft gewinnen konnten. Absteigen musste keine Mannschaft.

Modus 
An dieser Saison nahmen acht Mannschaften Tuvalus teil, wobei der Nauti FC zwei Mannschaften stellte. Jede Mannschaft spielte einmal gegen die anderen, sodass es zu insgesamt sieben Spieltagen kam, bei denen jeweils vier Spiele stattfanden.

Teilnehmende Mannschaften 
Folgende acht Mannschaften nahmen im Jahr 2020 an der Tuvalu A-Division teil.

Abschlusstabelle

Spieltage

1. Spieltag 
Alle Spiele fanden am 14. März 2020 statt.

2. Spieltag 
Alle Spiele fanden am 18. April 2020 statt.

3. Spieltag 
Alle Spiele fanden am 25. April 2020 statt.

4. Spieltag 
Alle Spiele fanden am 2. Mai 2020 statt.

5. Spieltag 
Alle Spiele fanden am 9. Mai 2020 statt.

6. Spieltag 
Alle Spiele fanden am 16. Mai 2020 statt.

7. Spieltag 
Alle Spiele fanden am 23. Mai 2020 statt.

Weblinks 
 

2020
Fußballsaison 2020